H.O. Lange kan henvise til flere personer:

 H.O. Lange (bibliotekar) (1863-1943) – dansk ægyptolog og bibliotekar (Hans Ostenfeld Lange)
 H.O. Lange (fabrikant) (1877-1961) – dansk fabrikant og generalkonsul (Hans Ove Lange)
 H.O. Lange-prisen – opkaldt efter førstnævnte